Les élections municipales italiennes de 2022 se déroulent les 12 et  afin de renouveler pour cinq ans les maires et conseils municipaux de 980 des 7 904 municipalités d'Italie, dont les capitales de 26 provinces. Un référendum national est organisé en même temps que le premier tour.

Résumé

Principales villes

Padoue 
Le maire sortant, Sergio Giordani, est réélu dès le premier tour. Le Centre-gauche conserve la mairie de Padoue.

Vote populaire

Vérone 
Au premier tour, le maire sortant, Federico Sboarina affronte l'ancien maire Flavio Tosi, qui tente un retour, et Damiano Tommasi du Centre-gauche. Tommasi arrive en tête, tandis que Tosi est éliminé dès le premier tour, mais malgré la désunion des forces de Centre-droit, Tommasi l'emporte au ballotage, permettant au Centre-gauche de reprendre la mairie de Vérone pour la première fois depuis 20 ans.

Vote populaire

Gênes 
Le maire sortant, Marco Bucci, est réélu dès le premier tour. Le Centre-droit conserve la mairie de Gênes.

Vote populaire

Parme 
Alors que le maire sortant, Federico Pizzarotti, ne se représente pas, le Centre-gauche, auxquels les appuis de Pizzarotti, réunis au sein de l'Effet Parme, se sont ralliés, l'emporte au second tour. Le Centre-gauche remporte la mairie de Parme pour la première fois en 28 ans.

Vote populaire

L'Aquila 
Le maire sortant, Pierluigi Biondi, est réélu dès le premier tour. Le Centre-droit conserve la mairie de L'Aquila.

Vote populaire

Tarente 
Le maire sortant, Rinaldo Melucci, est réélu dès le premier tour. Le Centre-gauche conserve la mairie de Tarente.

Vote populaire

Catanzaro 
Le maire sortant, Sergio Abramo (qui a entretemps rejoint CI) ne se représente pas. Même si le candidat du Centre-droit, l'indépendant Valerio Donato, arrive largement en tête au premier tour, c'est Nicola Fiorita, un autre indépendant, du Centre-gauche qui l'emporte largement au second tour. Le Centre-gauche reprend la mairie de Catanzaro pour la première fois en 16 ans. Cependant, cette coalition ne dispose pas de la majorité au conseil municipal.

Vote populaire

Messine 
Le maire sortant, Cateno De Luca, démissionne avant la fin de son mandat pour briguer la présidence de la Sicile lors de l'élection qui se déroule plus tard en 2022. Le candidat de droite, Federico Basile, que De Luca a appuyé, l'emporte dès le premier tour.

Vote populaire

Palerme 
Roberto Lagalla (UdC) succède à Leoluca Orlando (PD), qui ne se représentait pas. Le Centre-droit reprend la mairie de Palerme.

À droite, Forza Italia reste la première force du Centre-droit, malgré la montée significative des Frères d'Italie, tendance observée dans l'ensemble du pays, tandis que  l'ancien président de Sicile Salvatore Cuffaro (interdit de fonctions publiques) revient en coulisse avec la Nouvelle démocratie chrétienne. À gauche, le Parti démocrate est la liste la votée de la ville, mais le Mouvement 5 étoiles perd la moitié de ses suffrages alors qu'il était le premier parti au dernier scrutin.

Vote populaire

Notes et références

Références

Notes 

2022
Municipales
Politique en juin 2022